Список кантри-хитов № 1 1990 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1990 году.

История 
 Лидером года с двумя хитами № 1 был Джордж Стрейт — 9 недель на вершине кантри-чарта (5+4) с песнями «I've Come to Expect It from You» и «Love Without End, Amen».
 17 ноября первое место занял сингл «You Really Had Me Going» кантри-певицы Holly Dunn, второй чарттоппер после первого «Are You Ever Gonna Love Me» (1986). Всего у неё было девять хитов в top-10 чарта Hot Country Songs.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Список синглов №1 в США в 1990 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1990 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 1990 года